Douglas B-18 Bolo – amerykański bombowiec
 Bolo Yeung – chiński aktor sztuk walk
 krawat bolo, bolo tie
 operacja "Bolo" – amerykańska operacja w czasie wojny w Wietnamie